Huicheng (kinesiska: Hui-ch’eng-chen, 惠城) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 310 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou.

Runt Huicheng är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Longjiang,  km sydväst om Huicheng. Omgivningarna runt Huicheng är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina